Die Ewige Tabelle der 2. Frauen-Bundesliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der 2. Frauen-Bundesliga seit ihrer Gründung 2004 bis einschließlich der Saison 2019/20. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt, d. h. für einen Sieg gibt es drei und für ein Unentschieden einen Punkt. Die zweite Mannschaft des 1. FFC Turbine Potsdam führt die Tabelle an. Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2020/21 in der 2. Frauen-Bundesliga. Jeder Verein wird unter dem Namen genannt, unter dem er zuletzt in der 2. Bundesliga gespielt hat.

Legende 
 Rg.: Nennt die Platzierung des Vereins.
 Verein: Nennt den Namen des Vereins. Berücksichtigt wird entweder der aktuelle Name oder der Name, unter dem der Verein zuletzt in der Bundesliga gespielt hat.
 Jahre: Nennt die Anzahl der Jahre, die der Verein in der Bundesliga gespielt hat.
 Sp.: Nennt die Anzahl der ausgetragenen Bundesligaspiele.
 S, U und N: Nennt die Anzahl der Siege, Unentschieden und Niederlagen.
 Tore+ und Tore -: Nennt die Anzahl der erzielten und kassierten Tore.
 Diff.: Nennt die Tordifferenz.
 Punkte: Nennt die Anzahl der erzielten Punkte.

Die ewige Tabelle 
Eintracht Frankfurt II (ehemals 1. FFC Frankfurt) ist die einzige Mannschaft, die 2022/23 in die 19. Saison geht.

Siehe auch 
 Ewige Tabelle der Frauen-Bundesliga
 Liste der Vereine der Frauen-Bundesliga

Fußnoten

Weblinks 
 Tabelle der eingleisigen Liga (seit 2018/19)
 Tabelle Nord auf weltfussball.de (erst ab 2008/09 bis 2017/18)
 Tabelle Süd auf weltfussball.de (erst ab 2008/09 bis 2017/18)

2. Frauen-Bundesliga
F:2. Frauenbundesliga